Amphycyrta är ett släkte av skalbaggar. Amphycyrta ingår i familjen kulbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulbaggar
Amphycyrta